Fusta d'alguns arbres del gènere Afzelia
 Gens Mèlia, gens romana plebea de rang eqüestre.
 Meli (Xina), població de la Xina.